Sema poate fi:

 Sema Parc, proiect imobiliar de birouri și apartamente din București
 Bai Sema, pietre de hotar care erau destinate marcarea regiunilor sfinte în Budism
 Șema Israel, rugăciunea și crezul central al iudaismului, exprimând unicitatea lui Dumnezeu